Lantoniaina Sidonie Rakotoarisoa, dit Sidonie Rakoto (Biby), né le , est un joueur de rugby à XV de Madagascar. Il évolue au poste de 3/4 ailier ou centre ou demi d'ouverture au sein de club 3FB.

Il fait partie de l'équipe nationale Malagasy. Il est le frère de José Rakoto.
Il joue aussi au rugby à VII avec les Makis de Madagascar.

Clubs

 XV Sympathique. 
 3FB.  (2004/05-)

Palmarès

 Champion de Madagascar: 2005, 2006, 2008.
 Vice-champion d'Afrique: 2005, 2007.
 Médaille d'Or rugby à VII et rugby à XIII à La Réunion en 2005, 2006, 2007, 2008.
 Champion d'Afrique D1B: 2012

Carrière:

 25 essai Avec (125 pts).
 75 Transformation avec les Makis.
 En club: 3FB.
 Il marque 1506 pts depuis son arrivée.

Joueur malgache de rugby à XV
Naissance en avril 1983